Niemcy:
 Prüm – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Prüm – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Prüm – rzeka, dopływ Sûre
 Prüm – były powiat

Inne:
 Prüm – opactwo

Zobacz też:
 Eifel Bitburg-Prüm
 Traktat z Prüm